

Onomastica
 Berardo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Berardo  – vescovo italiano
 Alexandre Berardo – copilota di rally portoghese
 Felice Berardo – calciatore e arbitro di calcio italiano
 Nicolás Berardo – calciatore argentino
 Silvia Berardo – calciatrice italiana

Altro
 Bivacco Berardo – bivacco italiano situato nel comune di Pontechianale

Pagine correlate
 San Berardo
 Berardi